

Onomastica
Epifanio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Epifanio di Costantinopoli – vescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli
 Epifanio di Benevento – vescovo del V secolo
 Epifanio il Saggio – monaco, vescovo e santo russo
 Epifanio di Salamina – scrittore, vescovo e santo palestinese
 Epifanio di Pavia – vescovo e santo italiano
 Epifanio I – arcivescovo ucraino
 Annio Eucario Epifanio – politico dell'Impero romano d'Occidente
 Juan Antonio San Epifanio – cestista spagnolo
 Luigi Epifanio – architetto italiano
 Roffredo Epifanio – giurista italiano

Personaggi
Epifanio – personaggio interpretato da Antonio Albanese

Pagine correlate
Sant'Epifanio
Epifani
Epifania (disambigua)